9. Armee (Deutsches Heer) – armata del Deutsches Heer, attiva nella prima guerra mondiale
 9. Armee (Wehrmacht) – armata della Wehrmacht, attiva durante la seconda guerra mondiale